Турнир в группе B в рамках 37-го чемпионата мира и одновременно 48-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Румынии в городе Бухарест.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица 

+ преимущество по результатам личных встреч

Итоги

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1970
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1970

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1